In biologia il termine Hygrophila può riferirsi a:

Hygrophila (botanica) – genere di piante della famiglia Acanthaceae
Hygrophila (zoologia) – superordine di molluschi gasteropodi